

Persone
 Nicarete di Corinto – etera dell'antica Grecia
 Nicarete di Megara – altro nome di Nicarete di Corinto allieva di Stilpone di Megara

Altro
 Nicarete ovvero La Festa degli Alòi – commedia di Felice Cavallotti